Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Eridge:

 HMS Eridge (1916) – dragamine della classe Racecourse, varato nel 1916 e radiato nel 1922.
 HMS Eridge (L68) – cacciatorpediniere di scorta della classe Hunt, varato nel 1940, radiato e demolito nel 1946.